El término Concierto para violín en la menor puede referirse a:
 Concierto para violín en la menor, BWV 1041, de Johann Sebastian Bach.
 Concierto para violín (Dvořák), de Antonín Dvořák.